A Biblioteca di Ricerca Area Umanistica (BRAU) a Nápolyi Federico II Egyetem egyetemi könyvtára.
Építése a 16. századra tehető. Homlokzatát a 18. században építették. Belsője barokk díszítésű.

Források
http://www.brau.unina.it

További információ

Könyvtárak
Nápoly 16. századi építményei